Het Kampioenschap van Zürich 1997 was de 84ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 24 augustus, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 237 kilometer lang en maakte deel uit van de wereldbeker. Aan de start stonden 248 renners, van wie 117 de finish bereikten.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 1997
1997